Die Ewige Tabelle der Frauen Handball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Handball-Bundesliga seit ihrer Gründung 1975. Der Berechnung wird die 2-Punkte-Regel zugrunde gelegt (zwei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Die Tabelle ist innerhalb der Spalten durch Klicken auf eines der Dreiecke in der obersten Zeile sortierbar. Vereine mit goldenem Hintergrund spielen in der Saison 2019/20 in der 1. Bundesliga.

Weblinks 
 Statistik für die Ewige Tabelle bei Bundesligainfo

Tabelle
Bundesliga